Abbaye Saint-Joseph peut désigner :
 abbaye Saint-Joseph de Clairval, de l'ordre de Saint-Benoît, à Flavigny-sur-Ozerain en Bourgogne ;
 abbaye Saint-Joseph de Nancy, de l'ordre des Prémontrés, à Nancy en Lorraine qui est désormais le Temple protestant de Nancy ;
 abbaye Saint-Joseph de Saint Benedict, de l'ordre de Saint-Benoît, aux États-Unis ;
 abbaye Saint-Joseph de Spencer, de l'ordre cistercien, aux États-Unis.

Homonymie d'abbayes